Vitesse kwam in het seizoen 1982/1983 voor het derde jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1982/'83 onder leiding van trainer Leen Looijen.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 10e plaats met 29 punten (in het "2 punten"-systeem). Door het faillissement van SC Amersfoort telde de verloren thuiswedstrijd tegen deze club niet mee voor de competitie. Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de tweede ronde van FC Wageningen.

In de competitie bezochten gemiddeld 1.967 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

*1 Speler heeft in de geschrapte wedstrijd tegen SC Amersfoort gespeeld; de cijfers van deze wedstrijd zijn niet meegenomen in de statistieken.

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1982/83
 KNVB beker 1982/83

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1982/83